Osoby:
 Aarik Wilson – amerykański trójskoczek
 Adrian Wilson – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego
 Aiden Wilson Tozer – amerykański pastor protestancki, kaznodzieja i autor książkowy
 A'ja Wilson – amerykańska koszykarka
 Ajeé Wilson – amerykańska lekkoatletka
 Alan Wilson – amerykański gitarzysta blues rockowy
 Albert George Wilson – amerykański astronom i matematyk
 Alex Wilson – kanadyjski lekkoatleta
 Alex Wilson – szwajcarski lekkoatleta
 Alexander Wilson – amerykański ornitolog
 August Wilson – amerykański scenarzysta i dramaturg
 Bridgette Wilson – amerykańska aktorka
 Cassandra Wilson – amerykańska piosenkarka jazzowa
 Chandra Wilson – amerykańska aktorka
 Charles Thomson Rees Wilson – szkocki fizyk, zdobywca nagrody Nobla w 1927 r.
 Charlie Wilson – amerykański polityk
 Chris Wilson – amerykański perkusista
 Clay Wilson – amerykański hokeista
 Colin Wilson – amerykański hokeista
 Craig Wilson – amerykański piłkarz wodny
 Debra Wilson – amerykańska aktorka i komik
 Desiré Wilson – południowoafrykańska zawodniczka startująca w wyścigach samochodowych
 Edward Osborne Wilson – amerykański myrmekolog, socjobiolog, teoretyk i ekolog
 Edwin Bidwell Wilson – amerykański matematyk i polihistor
 Ellen Wilson – pierwsza żona Woodrowa Wilsona
 F. Paul Wilson – amerykański pisarz science fiction i horroru
 Harold Wilson – premier rządu Zjednoczonego Królestwa
 Henry Wilson – 18. wiceprezydent USA
 Jackie Wilson – amerykański śpiewak soulowy i R’n’B
 Jacqueline Wilson – angielska pisarka literatury dziecięcej
 Joe Wilson – amerykański polityk
 Johnny Wilson – kanadyjski hokeista
 John Tuzo Wilson – kanadyjski hokeista 
 Joseph Charles Wilson – amerykański dyplomata, powiązany ze Sprawą Plame
 Joseph Wilson Swan – angielski fizyk i chemik. wynalazca żarówki
 Justin Wilson – brytyjski kierowca wyścigowy
 Kenneth G. Wilson – amerykański fizyk teoretyczny, laureat nagrody Nobla w 1982 r.
 Kim Wilson – amerykański muzyk bluesowy
 Kyle Wilson – kanadyjski hokeista
 Kyren Wilson – angielski snookerzysta
 Lambert Wilson – francuski aktor i piosenkarz
 Lois Wilson – amerykańska aktywistka, założycielka Al-Anon
 Luke Wilson – amerykański aktor i reżyser filmowy
 Malcolm Wilson – gubernator stanu Nowy Jork
 Malcolm Wilson – brytyjski kierowca rajdowy
 Margaret Wilson – australijska tenisistka
 Mário Wilson – portugalski piłkarz i trener piłkarski
 Mark Wilson – szkocki piłkarz
 Matthew Wilson – brytyjski kierowca rajdowy
 Michael G. Wilson – amerykański producent filmowy
 Owen Wilson – amerykański aktor, scenarzysta i producent filmowy
 Peta Wilson – australijska aktorka i modelka
 Pete Wilson – senator USA i 36. gubernator Kalifornii
 Ray Wilson – szkocki wokalista rockowy
 Ray Wilson – angielski piłkarz
 Rita Wilson – aktorka i producentka filmowa
 Robert Anton Wilson – amerykański pisarz, eseista, filozof, psycholog, futurolog, libertarianin i badacz teorii spiskowych
 Robert McLiam Wilson – północnoirlandzki powieściopisarz
 Robert Woodrow Wilson – amerykański astronom, odkrywca mikrofalowego promieniowania tła
 Roger Wilson – gubernator stanu Missouri
 Samuel Wilson – utożsamiany z Wujem Samem amerykański masarz
 Sid Wilson – muzyk amerykański
 Stephanie Wilson – amerykańska astronautka
 Steven Wilson – brytyjski gitarzysta rockowy
 Steven Wilson – lider i wokalista zespołu Porcupine Tree
 Stuart Wilson – brytyjski aktor filmowy
 Thomas F. Wilson – amerykański aktor
 Tony Wilson – brytyjski impresario, dziennikarz i prezenter
 Torrie Wilson –  amerykańska wrestlerka i modelka fitness
 William Griffith Wilson – współzałożyciel wspólnoty Anonimowych Alkoholików
 William Wilson Morgan – amerykański astronom, współtwórca klasyfikacji MKK
 Wilson Boit Kipketer – kenijski lekkoatleta.
 Wilson Kipketer – kenijski lekkoatleta. rekordzista świata w biegu na 800 m.
 Wilson Oruma – piłkarz nigeryjski. Mistrz świata w biegu na 3000 metrów z przeszkodami w 1997 r.
 Wilson Pérez – piłkarz kolumbijski
 Wilson Pickett – amerykański wokalista soulowy
 Woodrow Wilson – 28. prezydent USA

Planetoidy:
 (2465) Wilson – planetoida, odkryta 2 sierpnia 1949 r.
 (4015) Wilson-Harrington – planetoida, odkryta 15 listopada 1979 r,

Inne:
 Mount Wilson – kalifornijski szczyt górski
 Mount Wilson Observatory – obserwatorium astronomiczne, tam się mieszczące
 Del Wilson Trophy – nagroda przyznawana najlepszemu bramkarzowi Western Hockey League
 Estádio José Wilson Alves Ferreira – stadion piłkarski w Brazylii
 Galeria Szyb Wilson – katowicka galeria sztuki
 Wilson Sporting Goods – firma produkująca sprzęt sportowy
 Wilson – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Wilson – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Wilson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Wilson – wieś w stanie Luizjana, w parafii East Feliciana
 Wilson – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Wilson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Wilson – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
 Wilson – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Wilson – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Carter
 Wilson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Wilson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lynn
 Wilson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Wilson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Wilson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Wilson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Wilson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Wilson – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Wilson – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Teton
Gminy w USA:
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lane
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Wilson (ang. Wilson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Wilson (ang. Wilson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 Wilson (ang. Wilson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Wilson (ang. Wilson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Wilson (ang. Wilson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Wilson (ang. Wilson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Wilson (ang. Wilson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan

Wyspy:
 Wilson Island wyspa w Archipelagu Ritchie na * Morzu Andamańskim
 Wilson Island wyspa na rzece Kanawha w Charleston w stanie Wirginia Zachodnia
 Wilson Island wyspa na Bermudach
 Wilson Island wyspa na Antarktyce

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) – w stanie Teksas